Samsung SCH-A530 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Подібні моделі 
 Samsung SPH-A520
 Motorola MS150I
 Pantech Q80
 Voxtel BD-20
 Fly FT20

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-A530  

A